La llista d'alcaldes de la Seu d'Urgell és la llista d'una llarga successió de persones que han pres decisions importants per a la ciutat i han dirigit el seu desenvolupament al llarg dels segles. Alguns d'ells han estat molt coneguts i han deixat una marca indeleble en la història de la ciutat, mentre que d'altres han treballat discretament per millorar la qualitat de vida dels seus habitants. Tots ells han tingut un paper destacat en la història de la Seu d'Urgell i han contribuït a la seva evolució fins al dia d'avui.

Llista









Referències

Enllaços externs 
 Alcaldes de la Seu d'Urgell (S. XVIII)
 Alcaldes de la Seu d'Urgell (S. XIX)
 Alcaldes de la Seu d'Urgell (S. XX i XXI)
Política de la Seu d'Urgell
Seu d'Urgell